Zenit Kazań (ros. Зенит Казань) – męski klub siatkarski z Rosji powstały w 2000 roku z siedzibą w Kazaniu. Zespół występuje w rosyjskiej Superlidze. Do 2008 roku klub nosił nazwę Dinamo Kazań.

Nazwy klubu 
 2000-2004 – Dinamo Kazań
 2004-2008 – Dinamo-Tattransgaz Kazań
 od 2008 – Zenit Kazań

Sukcesy 
  Mistrzostwa Rosji:
  Mistrzostwo (10x): 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
  Drugie miejsce (2x): 2019, 2020
  Trzecie miejsce (4x): 2004, 2005, 2008, 2013
  Puchar Rosji:
  Zwycięstwo (10x): 2004, 2007, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021
  Superpuchar Rosji:
  Zwycięstwo (8x): 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020
  Finał (1x): 2013
  Liga Mistrzów:
  Zwycięstwo (6x): 2008, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018
  Drugie miejsce (2x): 2011, 2019
  Trzecie miejsce (1x): 2013
  Klubowe Mistrzostwa Świata:
  Pierwsze miejsce (1x): 2017
  Drugie miejsce (2x): 2015, 2016
  Trzecie miejsce (3x): 2009, 2011, 2019

Historia 
W sezonie 2003/2004 awansował do Superligi. W latach 2004–2008 klub nazywał się „Dinamo Tat Transgaz Kazań”. W drużynie grali m.in. Dmitrij Fomin, Rusłan Olichwer, Manius Abbadi, Aleksander Bogomołow, Lloy Ball i Clayton Stanley.

Bilans sezon po sezonie 

Poziom rozgrywek:

Występy w europejskich pucharach

Kadra

Sezon 2021/2022

Sezon 2020/2021

Sezon 2019/2020

Sezon 2018/2019

Sezon 2017/2018

Sezon 2016/2017

Sezon 2015/2016

Sezon 2014/2015

Sezon 2013/2014

Sezon 2012/2013

Sezon 2011/2012

Sezon 2010/2011

Sezon 2009/2010

Sezon 2008/2009

Sezon 2007/2008

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona zespołu 

Rosyjskie kluby siatkarskie
Sport w Kazaniu
Kluby siatkarskie założone w 2000